Astrada ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Astrada (1894–1970), argentinischer Philosoph
 Genaro Berón de Astrada (1804–1839), argentinischer Militär und Politiker
 Leonardo Astrada (* 1970), argentinischer Fußballspieler
 Miguel Novillo Astrada (* 1974), argentinischer Polospieler

Astrada ist der Name folgender geografischen Objekte:
 Berón de Astrada, früherer Name von San Antonio de Itatí, Hauptstadt des Departamento Berón de Astrada in Argentinien
 Departamento Berón de Astrada, Verwaltungseinheit der Provinz Corrientes in Argentinien